Делаборд, де Лаборд, де Ла Борд (, de Laborde, de La Borde):

 Жан Жозеф Делаборд (1724—1794) — французский финансист
 Жан Бенжамен Делаборд (1734—1794) — французский композитор, эссеист, издатель и финансист
 Анри Франсуа Делаборд (1764—1833) — французский генерал
 Александр Луи Жозеф Делаборд (1774—1842) — французский археолог и политик
 Леон Делаборд (1807—1869) — французский историк, искусствовед и политик
 Анри Делаборд (1811—1899) — французский художник и искусствовед
 Эли Мириам Делаборд (1839—1913) — французский пианист